Konstantinović ist der Familienname folgender Personen:

 Radomir Konstantinović (1928–2011), jugoslawischer bzw. serbischer Autor
 Zoran Konstantinović (1920–2007), jugoslawischer bzw. serbischer Literaturwissenschaftler